Бюлер Йозеф — чеський державний діяч.
 Бюлер Карл — німецький психолог і лінгвіст.
 Бюлер Франц — австрійський музикант і композитор.

Бюлер — місто, штат Kansas

Бюлер — громада в кантоні Аппенцелль-Ауссерроден